

Persone
 Franco Cagnetta – iconologo, antropologo ed etnologo italiano
 Luigi Cagnetta – politico e magistrato italiano
 Michele Cagnetta – magistrato e politico italiano

Altro
 Cagnetta – pesce d'acqua dolce